Der Challenge Cup 2018/19 der Frauen begann mit der ersten Runde am 6. November 2018 und endete mit den Finalspielen am  20. und 27. März 2019, bei denen sich Saugella Monza aus Italien gegen Aydın Büyükşehir Belediyespor aus der Türkei durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde traten 24 Mannschaften an. Die zwölf Sieger kamen ins Sechzehntelfinale. Von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2018 Frauen
Volleyballsaison 2018/19
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften